Дийн Джоузеф Норис () (роден на 8 април 1963 г.) е американски актьор. Най-известен е с ролята си на Ханк Шрейдър в сериала „В обувките на Сатаната“. Участва във филми като „Смъртоносно оръжие 2“ (1989), „Труден за убиване“ (1990), „Зов за завръщане“ (1990), „Терминатор 2: Денят на страшния съд“ (1991), „Звездни рейнджъри“ (1997), „Клетката“ (2000), „Мис Слънчице“ (2006), „Всемогъщият Евън“ (2007) и други.

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Възпитаници на Харвардския университет
Хора от Индиана